Henri Pescarolo - pilota automobilistico francese
 Leo Pescarolo - produttore cinematografico italiano
 Team Pescarolo - team automobilistico francese
 Pescarolo ed Uniti - comune italiano della provincia di Cremona